Bodenheim (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bodenheim (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen